

Sport 
 Football Club Emmen – società calcistica olandese

Geografia

Paesi Bassi 
 Emmen – città (Drenthe)
 Emmen – frazione della città di Dalfsen (Overijssel)

Svizzera 
 Emmen – città nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)